Арон Эрлих:
 Эрлих, Арон Исаевич (1896—1963) — советский журналист, писатель и сценарист.
 Эрлих, Арон Юльевич (1899—1918) — российский революционер, участник Гражданской войны.